Вячеслав Иванович Николаев (31 декабря 1958 года) — российский актёр. Заслуженный артист Российской Федерации (2001).

Биография 
Окончил музыкальную школу (фортепиано, гитара, баян) и музыкальное училище им. Гнесиных (вокал).
В 1989 году окончил ЛГИТМиК.

В 1989—2004 гг. работал в московском театре «Сфера».

В 2006 году принят в Российский академический Молодёжный Театр. Также работает в «Театре „У Никитских ворот“».

Театр

Сфера 
  — «Театральный роман» М.Булгакова — Рудольфи, Бомбардов
  — «Доктор Живаго» Б.Пастернака
  — «Остров Крым» В. Аксёнова — Андрей Лучников
  — «Блаженство» М. Булгакова — Жорж Милославский
  — «Неописуемое преступление Мод Эллен» — Грей Джон
  — «Монт-Ориоль» Ги де Мопассана — Поль Бретиньи, Гонтран де Равенель, от автора
  — «Причуды соловья» — Джон
  — «Преступная троица» А. Аверченко — Клинков
  — «Король, дама, валет» В. Набокова — Франц
  — «Смех во мраке» (по роману «Камера обскура» В. Набокова) — Роберт Горн (Первая премия («Лучшая мужская роль») Московского театрального фестиваля, посвящённого 100-летию В. Набокова)
  — «Эрик XIV» А. Стриндберга — Эрик (Приз за роль на фестивале Стриндберга в Стокгольме, 1998 г.)
  — «Игра интересов» Х. Бенавенте — Криспин
  — «Он, она и любовник» — Ричард
  — «Подлинная жизнь Себастьяна Найта» В.Набокова — Себастьян Найт

Театр Сатиры 
  — «Игра» по «Свадьбе Кречинского» А. В. Сухово-Кобылина — Нелькин
 2005 — «Нам всё ещё смешно» — Синичкин

РАМТ 
  — «Лоренцаччо» Альфреда Де Мюссе. Режиссёр: Алексей Бородин — Маркиз Чибо
  — «Повелитель мух» У.Голдинга. Режиссёр: Александр Огарёв — Офицер
  — «Берег утопии» Т. Стоппарда. 1 часть. Путешествие. Режиссёр: Алексей Бородин — Николай Кетчер
  — «Берег утопии» Т. Стоппарда. 2 часть. Кораблекрушение. Режиссёр: Алексей Бородин — Николай Кетчер
  — «Берег утопии» Т. Стоппарда. 3 часть. Выброшенные на берег. Режиссёр: Алексей Бородин — Готфрид Кинкель, немец в изгнании
  — «Приключения капитана Врунгеля». Режиссёр: Борис Гранатов — Банкир Крауф
  — «Алые паруса» А. Грина. Режиссёр: Алексей Бородин — Меннерс-отец
  — «Чехов-GALA» по одноактным пьесам А. П. Чехова. Режиссёр: Алексей Бородин — Член банка

Театр «У Никитских ворот» 
  — «Viva, Парфюм!» — Граф Бахметьев, Блондини
  — «Невидимка» — Марвел

Кино 
  — «Нога»
  — «Счастье по рецепту»

Сериалы 
  — «Возвращение Мухтара» — Иванов
  — «Кодекс чести 2» — Сергей Дергачев
 2004 — «Ландыш серебристый 2»
 2004 — «Мужчины не плачут»
 2004 — «Родственный обмен»
 2004 — «Слепой»
 2004 — «Сыщики 3» — Профессор консерватории
  — «Горыныч и Виктория» — Борзов
 2005 — «Любовница»
 2005 — «Рублевка Live» — Виктор Николаев
 2005 — «Частный детектив»
 2005 — «Аэропорт» —  Владимир Аркадьевич
  — «Кулагин и партнеры»
 2006 — «Автономка»
  — «Дед Мороз поневоле» — Директор фирмы
 2007 — «Закон и порядок: Преступный умысел» (1—2 сезоны) — Олег Викторович Сергеев
 2007 — «Адвокат»
  — «Марш Турецкого» (4 сезон) — Переверзин
 2009—2010 — «Маргоша» — Александр, сотрудник журнала-конкурента «Мачо»
  — «Погоня за тенью» — Уткин, главный редактор

Ссылки 
 Страница актёра на сайте театра 

Выпускники Музыкального училища имени Гнесиных
Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Персоналии:Театр «Сфера»